Władimir Wasilewicz Smirnow (1849-1918) – rosyjski generał
 Władimir Michajłowicz Smirnow (1876-1952) – radziecki polityk
 Władimir Iwanowicz Smirnow (1887-1974) – radziecki matematyk
 Władimir Iwanowicz Smirnow (1910-1988) – radziecki geolog
 Władimir Wiktorowicz Smirnow (1954-1982) – radziecki szermierz
 Władimir Aleksiejewicz Smirnow (ur. 1957) – rosyjski przedsiębiorca
 Władimir Michajłowicz Smirnow (ur. 1964) – radziecki i kazachski biegacz narciarski
 Władimir Smirnow (ur. 1946) – radziecki żużlowiec
 Władimir Smirnow (1942-2000) – bułgarski aktor